Raph steht für:

 Spitzname von George Raphaël Béthenod de Montbressieux (1910–1994), französisch-argentinischer Rennfahrer
 Raph (Schauspielerin), Künstlername einer französischen Schauspielerin

Siehe auch:
 Raff
 Raf